AOR steht für:
 Address of Record, ein bestimmter Uniform Resource Identifier, der beim Session Initiation Protocol (SIP) einem Benutzer fest zugeordnet ist
 Adult Oriented Rock (auch Arena-Rock), ein Subgenre der Rockmusik
 Akademischer Oberrat, eine Amtsbezeichnung, siehe Akademischer Rat
 Album-oriented Rock, ein Radioformat
 Authority On Radio Communications, japanischer Hersteller von Funktechnik, siehe AOR, LTD.
 Kwanza Reajustado (ISO-4217-Code), ehemalige Währung in Angola, siehe Kwanza
 Flughafen Sultan Abdul Halim, Alor Star (IATA-Code), malaysischer Flughafen

A.O.R. steht für:
 Antiquus Ordo Rosicrucianis, Name mindestens eines Rosenkreuzer-Ordens

Aor. steht für:
 Aorist, Tempus der Vergangenheit in einigen indogermanischen sowie anderen Sprachen

Abkürzung